Seyhan Kurt (* 16. Dezember 1971 in Grenoble) ist ein türkisch-französischer Schriftsteller, Soziologe und Anthropologe.

Biografie 
Kurt wurde in der Gemeinde Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Frankreich, geboren. Er studierte an der École de Jean Jaurès in Lyon. Er studierte Malerei in Frankreich und erhielt Unterricht in Dramaturgie und Kunstgeschichte in Izmir. In den Jahren 1992 und 1993 sammelte er seine Gemälde im abstrakten Stil und in Ölmaltechnik in zwei Einzelausstellungen in der Mersin State Fine Arts Gallery. Er studierte Französische Sprache und Literatur, Soziologie und Anthropologie. Er forschte zu Architektur und urbaner Kultur in Italien und Griechenland. Er erhielt seinen Master-Abschluss von der Universität Ankara, Fakultät für Sprache, Geschichte und Geographie, Institut für Anthropologie. 2020 übernahm er die Herausgeberschaft von Falih Rıfkı Atays Werk Taymis Küsten (1934), das seit vielen Jahren vergriffen ist und politische, soziologische und anthropologische Analysen seiner Beobachtungen in England und Europa enthält. In seinem Buch Von dem Hauswesen zu Haushalt, das 2021 bei
İletişim Yayınları erschienen ist, machte er auf die Bedeutung nicht nur der Architektur aufmerksam, sondern auch auf Disziplinen wie Anthropologie und Soziologie, die sich mit alltäglichen Praktiken, Regulierungen und Konsum auseinandersetzen und sich dabei mit dem Begriff 'Türkisches Haus' befassen. In seiner Arbeit verfolgte er eine interdisziplinäre Methode, indem er verschiedene Bereiche vom türkischen Kino bis zur oralen Kultur nutzte. Einige seiner zwischen 1990 und 2017 geschriebenen Gedichte wurden ins Französische, Englische, Deutsche, Griechische und Estnische übersetzt. Er nahm an der Auswahl von den Anfängen bis zur Gegenwart, Couplet-Strophen-Anthologie (Varlık Yayınları, 2003) teil, die von Ilhan Berk vorbereitet wurde. Interviews mit Seyhan Kurt über das Buch wurden in Mediascope TV, Artfulliving, BisavBlog und der Zeitung Hürriyet veröffentlicht.

Hauptarbeiten

Erforschung-Betrachtung 
 Von dem Hauswesen zu Haushalt: Architektur, Arrangement, Praxis im Türkischen Haus, İstanbul, İletişim Herausgeber, 2021.

Gedichte 
 Schließ deine Augen (1993)
 Destinos (1995)
 Aphasie der Trauer (1998)
 Das Flugblatt (2002)
 Wasser, das durch uns fließt (2004)
 Reisender (2012)
 An alle und niemanden (2017)

Das von ihm bearbeitete Werk 
 Taymis Küsten, Falih Rıfkı Atay, positives Publizieren, 2020

Einzelnachweise 

Anthropologe
Autor
Soziologe
Türke
Franzose
Geboren 1971
Mann